«Э́ммен» () — нидерландский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 25 августа 1925 года, на профессиональном уровне выступает с 1985 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Де Ауде Мердейк».

В сезоне 2021/22 клуб занял 1-е место в Эрстедивизи и вышел в Эредивизи — Высший дивизион Нидерландов.

История 
«» как любительский клуб был основан 21 августа 1925 года. Хотя в 1954 году была сформирована голландская профессиональная лига, клуб остался любительским.

В 1985 году «Эммен» приобрёл, наконец, профессиональный статус. Позже, в 1988 году клуб был разделён на любительскую и профессиональную секции. Последняя называлась BVO Emmen (Betaald Voetbal Organisatie, «профессиональная футбольная организация»). В 2005 году профессиональная секция сменила название на просто «Эммен». Новое название было призвано лучше отражать историю клуба. Кроме того, среди болельщиков возникало недопонимание, некоторые из которых считали, что BVO — это аббревиатура с более глубоким смыслом, схожая, к примеру, с ПСВ или АДО.

Клуб одиннадцать раз играл в плей-офф Эрстедивизи, а 20 мая 2018 года ему впервые в своей истории удалось выйти в высший дивизион после победы над «Спартой» со счетом 3:1 в финале плей-офф на повышение. Свой первый матч в Эредивизи клуб провёл 12 августа 2018 года против АДО Ден Хааг и одержал победу со счётом 1:2. Гленн Бейл при этом забил первый гол за «Эммен». По итогам сезона «Эммен» финишировал на 14-м месте и обеспечил себе место в высшем дивизионе на сезон 2019/20.

Основной состав 
 На сезон 2022/23.

Тренерский штаб

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов:
 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Нидерландов
Спорт в Эммене